Michail Warnakow (russ. Михаил Варнаков) ist der Name folgender Personen:

* Michail Michailowitsch Warnakow (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Michail Pawlowitsch Warnakow (* 1957), russischer Eishockeyspieler